Алексей Воеводин:
 Воеводин, Алексей Михайлович (род. 1984) — предполагаемый лидер «Боевой террористической организации (БТО)».
 Воеводин, Алексей Николаевич (род. 1970) — бывший российский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Воеводин, Алексей Петрович (род. 1947) — украинский эстетик и культуролог.